Bald Top Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bald Top Mountain (Montana)
 Bald Top Mountain (North Carolina)